Claudy Michely (8 oktober 1959) is een Luxemburgs veldrijder.

Overwinningen

Cross

Luxemburgs veldrijder